Zderaz ist ein in Tschechien vorkommender Ortsname mit Bezug auf den alttschechischen Vornamen Zderad.

 Zderaz, Gemeinde im Okres Chrudim, Pardubický kraj
 Zderaz, Ortsteil von Biřkov, Okres Klatovy, Plzeňský kraj
 Zderaz, Ortsteil von Kolešovice, Okres Rakovník, Středočeský kraj
 Zderaz, Ortsteil von Smiřice, Okres Hradec Králové, Královéhradecký kraj
 Zderaz (Prag), Stadtviertel im Süden der Prager Neustadt, Prag